Curtatone peut faire référence à:
 Curtatone est une commune italienne de la province de Mantoue dans la région Lombardie en Italie.
 Le Curtatone est un destroyer de la classe classe Curtatone, de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).